

Лейквуд-Парк — переписна місцевість, штат Флорида
 Лейквуд-Парк — переписна місцевість, штат Теннессі